Девід Коперфілд, Девід Коперфілд, часом Девід Копперфілд, Девід Коперфільд, Девід Копперфільд (англ. David Copperfield): Девід Коперфілд (роман) — роман Чарлза Діккенса.
 Копперфілд, Каліфорнія, колишнє поселення в окрузі Іньйо
 Копперфілд, Орегон, громада в штаті Орегон, США
 Копперфілд, Техас, околиці в окрузі Харріс, штат Техас, США
 Копперфілд, Остін, Техас, район в Остіні, штат Техас
 Копперфілд, Калгарі, околиці в Калгарі, Альберта, Канада
 Копперфілдський коледж, школа в Австралії